jezioro – zbiornik wodny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 5 podstawowych
 Jezioro – przysiółek wsi Łazisko w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Jezioro – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień
 Jezioro – część wsi Zaborze w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Jezioro – część wsi Stary Kębłów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Jezioro – część wsi Ruda Różaniecka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol
 Jezioro – część wsi Rożniaty w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Jezioro – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Jezioro – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Markusy
 Jezioro – część wsi Stare Prażuchy w woj. wielkopolskim,  w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia
 Jezioro – część wsi Antonin w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice
 Jezioro – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice
 Jezioro – część wsi Kuźnica Myślniewska w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra
 Jezioro – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

Miejscowość na Ukrainie 
 Jezioro (Озеро) – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim

Inne 
 Jezioro (Kleifarvatn) − powieść kryminalno-szpiegowska islandzkiego pisarza Arnaldura Indriðasona
 Jezioro – dawna gromada
 Aleksander Jezioro – polski brydżysta

Zobacz też 
 Jeziora, Jeziórko